Osoby o tym nazwisku:
 Paweł Zarecki – polski muzyk sesyjny, klawiszowiec, producent, aranżer i kompozytor
 Wiktor Zarecki – ukraiński malarz